

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
 la météorite d'Ensisheim, ou simplement Ensisheim, est une météorite tombée en 1492 à proximité du village d'Ensisheim (alors en Autriche antérieure) ;
  est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 la paix d'Ensisheim est un traité de paix signé entre la Confédération des VIII cantons et la France, signé le  à Ensisheim (alors en Autriche antérieure).

Toponyme 

 Ensisheim, une commune du Haut-Rhin (région Grand Est) ;
 le canton d'Ensisheim, un canton de la septième circonscription du Haut-Rhin (région Grand Est).